Kościół św. Marii Magdaleny – niezachowany kościół, niegdyś znajdujący się na miejscu obecnego pl. św. Marii Magdaleny
 Kościół św. Marii Magdaleny – kościół na osiedlu Kosocice (ul. Niebieska)
 Kościół św. Marii Magdaleny – kościół w Witkowicach (ul. Dożynkowa)